Batman – fikcyjny bohater z komiksów, filmów i seriali

Geografia 
 Batman – prowincja w Turcji
 Batman – miasto w Turcji
 Batman – rzeka w Turcji

Tytuły dzieł

Komiksy wydawane w Polsce 
Serie:
 Batman (TM-Semic 1990–1997) 82 zeszyty

Filmy i seriale 
 Batman – film z 1989
 Batman (1943)
 Batman (1966–1968)
 Batman (1992–1995)
 Batman – film z 2022

Gry komputerowe 
 Batman – gra komputerowa z 1986
 Batman – gra komputerowa z 1989 firmy Ocean Software